Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han llevado el nombre de USS Tarawa, un atolón del océano Pacífico que fue el escenario de la batalla de Tarawa en la durante la Segunda Guerra Mundial:

 El , fue un portaaviones de la clase Essex entró en servicio en 1946. Dado de baja en 1967 y vendido para desguace en 1968.

 El , fue un buque de asalto anfibio de la clase Tarawa, entró en servicio en 1976. Dado de baja en 2009.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos